

Astronomia 
 3446 Combes – asteroide della fascia principale

Geografia

Francia 
 Combes – comune nel dipartimento dell'Hérault (Occitania)

Stati Uniti d'America 
 Combes – comune nella contea di Cameron (Texas)

Svizzera 
 Combes – ex comune ora frazione di Le Landeron, comune nel distretto di Neuchâtel (Canton Neuchâtel)

Persone 
 Émile Combes (1835-1921) – politico francese
 Françoise Combes (1952) – astrofisica e docente francese
 René Combes (1937) – ex maratoneta francese

Pagine correlate 
 Les Combes (disambigua) – pagina di disambiguazione